Primera Divisió är Andorras högsta division i fotboll för herrar, och lyder under Andorras fotbollsförbund. Serien startade säsongen 1994/1995, och vanns då av FC Santa Coloma. Vinnaren av ligan kvalificeras till första kvalrundan av UEFA Champions League och tvåan till första kvalrundan av UEFA Europa League. Nedflyttning sker till Segona Divisió. Laget som kommer sist blir nedflyttat direkt medan laget som kommer näst sist får spela en playoffmatch mot tvåan i Segona Divisió.

Klubbar 2021/2022

Mästare

Se även 
 Segona Divisió

Referenser

RSSSF

Noter

Externa länkar
 Federació Andorrana de Futbol